Драма ( — действие) также может означать:

В искусстве 
 Драма — род литературы (наряду с эпосом и лирикой), ориентированный на сценическое воплощение.
 Драма — жанр драматургии, отличающийся от комедии и трагедии, и включающий в себя различные поджанры и модификации (например, мещанская драма, драма абсурда и пр.).
 Мещанская драма — поджанр драматургии.
 Драма — жанр кино и телевидения.
 «Драма» — рассказ А. П. Чехова.
 «Драма» — художественный фильм по рассказу А. П. Чехова.
 «Драма на охоте» — одна из ранних повестей Антона Павловича Чехова, написана в 1884 году.
 «Драма в Лифляндии» — роман Жюля Верна, написанный в 1893 и опубликованный в 1904 году.
 «Драма в Москве» — российский короткометражный фильм Василия Гончарова.
 Драма Нового времени — драма в виде сентиментальных комедий и трагедий: во Франции так называемая «слёзная комедия»
 Драма Ренессанса — драматическое искусство в эпоху Ренессанса.
 Драма Деск — американская театральная премия.
 Премия Лиги Драмы — американская театральная премия.
 Драма.UA — фестиваль современной драматургии во Львове.
 Драматургия кухонной мойки — движение в культуре Великобритании.

Топоним 
 Драма — город в Греции.
 Драма (дим) — община (дим) в Греции.
 Драма — ном в Греции.
 Драма — село в Болгарии.

См. также 
 Драматургия
 Драматический театр
 Театр абсурда

Примечания